Codan Ligaen 2000-01 var den 41. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den tredje og sidste sæson under navnet Codan Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 44. DM i ishockey arrangeret af Danmarks Ishockey Union.

Turneringen skulle have haft deltagelse af ti hold, men tre uger inden turneringsstarten trak Gladsaxe Skøjteløber-Forening sit hold. Derfor endte den med at have deltagelse af ni hold, der først spillede et grundspil i form af en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 32 kampe til hvert hold. Derefter gik de otte bedste hold videre til mellemspillet bestående af to kvartfinalepuljer med fire hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering. De to bedste hold i hver kvartfinalepulje gik videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev afviklet bedst af tre kampe.

Danmarksmesterskabet blev vundet af eliteoverbygningen på Herning Ishockey Klub, Herning Blue Fox, som dermed vandt DM-titlen for første gang. Det var dog den 10. DM-titel i alt for moderklubben Herning IK. Midtjyderne havde både vundet grundspillet og sin kvartfinalepulje, og i finalen mødte holdet Rødovre Mighty Bulls, som ellers kun var blevet nr. 5 i grundspillet. Herning Blue Fox vandt finaleserien med 3-1 i kampe, og mesterskabet blev altså afgjort i den fjerde finalekamp i Rødovre Skøjte Arena den 29. marts 2001, hvor udeholdet vandt med 3-0.

Bronzemedaljerne gik til Esbjerg Pirates, som i bronzekampen besejrede Rungsted Cobras med 2-1 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 32 kampe til hvert hold. Efter uafgjorte kampe blev der spillet forlænget spilletid. Sejre (uanset om den blev opnået i ordinær eller forlænget spilletid) gav 2 point. Uafgjorte kampe og nederlag i forlænget spilletid gav 1 point, mens nederlag i ordinær tid gav 0 point.

De otte bedste hold gik videre til kvartfinalepuljerne, mens det sidst hold spillede videre i kvalifikationsspillet, hvor det sammen med de to bedste hold fra 1. division spillede om de to sidste ledige pladser i den efterfølgende sæson af ligaen.

Kvartfinaler 

De otte bedste hold i grundspillet gik videre til kvartfinalerne, hvor de otte hold blev inddelt i to puljer med fire hold i hver. Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1, 4, 5 eller 8 udgjorde pulje A, mens pulje B bestod af de sidste fire hold. Hver pulje spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold i hver pulje gik videre til semifinalerne.

Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1 eller 2 startede kvartfinalepuljerne med 2 point, mens holdene, der blev nr 3 eller 4 i grundspillet, begyndte med 1 point på kontoen. De resterende fire hold tog ingen point med fra grundspillet.

Pulje A

Pulje B

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire hold, som var sluttet blandt de to bedste i deres kvartfinalepulje. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev spillet bedst af tre kampe. Uafgjorte kampe blev efterfulgt af op til 5 minutters sudden death. Hvis det ikke frembragte en afgørelse, blev kampen afgjort på straffeslagskonkurrence.

Semifinaler

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabere af semifinalerne, Esbjerg Pirates og Rungsted Cobras. Opgøret blev afgjort bedst af tre kampe, og Esbjerg Pirates havde fordel af hjemmebane i den tredje kamp som følge af at holdet var sluttet foran sjællænderne i grundspillet.

Finale 

Finalen var et opgør mellem vinderen af Eliteseriens grundspil, Herning Blue Fox, og Rødovre Mighty Bulls, som var blevet nr. 5 i grundspillet, men som var blevet nr. 2 i sin kvartfinalepulje efter netop Herning. Opgøret blev spillet bedst af fem kampe, og der blev brug for fire af dem for at opnå en afgørelse om mesterskabet, der blev vundet af midtjyderne med 3-1 i kampe. Den afgørende finalekamp blev spillet i Rødovre Skøjte Arena den 29. marts 2001, hvor udeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 3-0.

Medaljevindere

All star-hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Passion Hockey - Championat du Danemark 2000/01 
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 2000-01 
 EliteProspects - 2000-01 Denmark PLAYER STATS 
 EliteProspects - Danish League Player of the Year 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish Champions 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Silver Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Bronze Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish League All-Star Team 
 Politiken, 11. - 30. marts 2001.
 Metal Ligaen - RETRO: Det kan lade sig gøre. Var bagud 0-2 i playoff – og vandt (16. marts 2021)

Noter 

2000-01
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2000
Ishockey i 2001